Mecenseffy ist der Familienname folgender Personen:

 Artur von Mecenseffy (1865–1917), österreichischer Offizier
 Emil von Mecenseffy (1863–1945), österreichischer Bauingenieur, Hochschullehrer an der Technischen Hochschule München
 Grete Mecenseffy (1898–1985), österreichische Historikerin und Täuferforscherin